El Torneig de Luxemburg 2013, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'octubre de 2013 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013